BEPC peut désigner :
 le Diplôme national du brevet, diplôme français qui atteste de l'acquisition de connaissances générales au terme du collège.
 la base d'essais de la petite ceinture, utilisée pour les tests et la validation du SAET, système de conduite automatique intégrale utilisé dans la ligne 14 du métro de Paris